Kim Smith, echte naam van de Britse zangeres Kim Wilde
Kim Smith (mountainbikester), Amerikaans mountainbikester
Kimberley Smith, Nieuw-Zeelands atlete
Kimberly Smith, Nederlands danseres
Kim Gaucher, voorheen bekend als Kim Smith